Суперкубок Росії з футболу 2017 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 липня 2017 року між чемпіоном Росії Спартаком та володарем кубка Росії Локомотивом.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2017
2017 у Росії